Можайская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Сложность в точном определении, в честь чего названа улица вносит то, что топоним мог быть назван не в честь города, а в честь А.Ф. Можайского, несмотря на то, что существует топоним Улица Можайского.

Улицы, названные в честь г. Можайска:
 Можайская улица (Астрахань)
 Можайская улица (Волгоград)
 Можайская улица (Гагарин)
 Можайская улица (Дербент)
 Можайская улица (Калуга)
 Можайская улица (Кетченеры)
 Можайская улица (Ленинск-Кузнецкий)
 Можайская улица (Нижний Новгород)
 Можайская улица (Новокузнецк)
Можайская улица (Переяслав)
 Можайская улица (Руза)
 Можайская улица (Санкт-Петербург) - получила название в 1857 году в честь уездного города Можайска Московской области.
 Можайская улица (Смоленск)

Остальные улицы, происхождение которых пока неизвестно:
 Можайская улица (Владивосток)
 Можайская улица (Выборг)
 Можайская улица (Гатчина)
 Можайская улица (Гурьевск)
 Можайская улица (Запорожье)
 Можайская улица (Калининград)
 Можайская улица (Кемерово)
 Можайская улица (Киев)
 Можайская улица (Киселёвск)
 Можайская улица (Малининки)
 Можайская улица (Новокубанск)
 Можайская улица (Орск)
 Можайская улица (Павлоград)
 Можайская улица (Пермь)
 Можайская улица (Раевская)
 Можайская улица (Ростов-на-Дону)
 Можайская улица (Саратов)
 Можайская улица (Сумы)
 Можайская улица (Улан-Удэ)
 Можайская улица (Харьков)
 Можайская улица (Челябинск)

Переулки, тупики и другое, получившее название от города:
 1-й Можайский тупик
 Можайский переулок
 6-й Можайский переулок
 Можайский мост
 Можайский Вал

См. также 
 Можайское сельское поселение 
 Можайское шоссе
 Можайское шоссе (Москва)
 Можайское водохранилище
 Можайская
 Можайский
 Улица Можайского